D917 (Nord), een departementale weg in het Franse departement Nord
 D917 (Pas-de-Calais), een departementale weg in het Franse departement Pas-de-Calais
 D917 (Somme), een departementale weg in het Franse departement Somme